Gotlands nation kan syfta på:

Gotlands nation, Uppsala – en studentnation
Gotlands nation, Lund – en tidigare studentnation
Gotlands nation, Linköping – en studentnation